Грегори „Грег“ Руседски () е британски тенисист, роден на 6 септември 1973 г. в Монреал.

Известен е като тенисиста с едни от най-добрите сервиси. На 14 март 1998 г. на турнира в Индиън Уелс, САЩ поставя световен рекорд за скорост на топката при сервиране 239 km/h. През 2004 г. този рекорд е подобрен от Анди Родик. Благодарение на силния си сервис има много добра успеваемост за победи при тайбрек 55,65 % (256 победи – 204 загуби).

Кариера 
През 1991 г. достига до полуфиналите на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ при юношите.

През 1997 г. Руседски е на крачка да стане №1 в световната ранглиста за мъже. На турнира през октомври във Виена, той има мачбол, но в крайна сметка губи мача от Горан Иванишевич.

През 2003 г. в Индианаполис, САЩ дава положителна допинг проба за нандролон, но през 2004 г. е оправдан защото препаратите са му били дадени от дежурния физиотерапевт на турнира.

Прекратява състезателната си кариера след мача, в който печели на двойки с Джейми Мъри в турнира за Купа Дейвис през 2007 г.

Класиране в ранглистата в края на годината

Титли

Титли на сингъл (19)

Загубени финали на сингъл (17)

Титли на двойки (4)

Загубени финали на двойки (7)

Външни препратки 
 
  Профил в ATP
  Списък с участия за Купа Дейвис

Руседски, Грег
Украинци в Канада
Родени в Монреал